El término LTR (una abreviatura) hace referencia, en esta enciclopedia:

a Long Term Relationship ("relación a largo plazo");
a Long terminal repeat;
a Texto LTR, texto orientado para su lectura de izquierda a derecha;
a Marca LTR, marca de izquierda a derecha;
a Load task register, instrucciones x86 (véase Anexo:Instrucciones x86);
a Letter, un formato de papel;
a London Turkish Radio;
a LoopTroop Rockers.